

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 23, w tym 11 podstawowych
 Lipowiec – część miasta Augustów
 Lipowiec – część miasta Czechowice-Dziedzice
 Lipowiec – część miasta Ustroń
 Lipowiec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Niechlów
 Lipowiec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Zbiczno
 Lipowiec – część wsi Kamionki Duże w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łysomiec
 Lipowiec – część wsi Smogorzewiec w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Obrowo
 Lipowiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Tereszpol
 Lipowiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tyszowce
 Lipowiec – część wsi Wygiełzów w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Babice
 Lipowiec – część wsi Dąbrowa Szlachecka w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Lipowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Chorzele
 Lipowiec – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Jaśliska
 Lipowiec – część wsi Glinik w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Wielopole Skrzyńskie
 Lipowiec – część wsi Jastkowice w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica
 Lipowiec – część wsi Reskowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Chmielno
 Lipowiec – część wsi Nowa Wieś Malborska w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Malbork
 Lipowiec – część wsi Koszęcin w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Koszęcin
 Lipowiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik
 Lipowiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Lipowiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Szczytno
 Lipowiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Koźmin Wielkopolski
 Lipowiec – osada w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kleszczewo

Miejscowości na Ukrainie 
 Lipowiec – miasto (obwód winnicki), dawna siedziba powiatu lipowieckiego
 Lipowiec – wieś w rejonie jaworowskim (obwód lwowski)

Miejscowości w Rosji 
 Lipowiec – osiedle typu wiejskiego w obwodzie briańskim
 Lipowiec – osiedle typu wiejskiego w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Lipowiec – wieś w obwodzie lipieckim
 Lipowiec – wieś w obwodzie nowogrodzkim
 Lipowiec – osiedle typu wiejskiego w rejonie liwieńskim obwodu orłowskiego
 Lipowiec – wieś w rejonie pokrowskim obwodu orłowskiego
 Lipowiec – wieś w rejonie zalegoszczeńskim obwodu orłowskiego
 Lipowiec – wieś w obwodzie pskowskim
 Lipowiec – wieś w rejonie ostaszkowskim obwodu twerskiego
 Lipowiec – wieś w rejonie wyszniewołockim obwodu twerskiego

Inne 
 Lipowiec – zamek w powiecie chrzanowskim
 Lipowiec – dawne miasto w obrębie dzisiejszego miasta Międzychód
 Lipowiec – wzniesienie w Górach Opawskich
 Lipowiec – wzniesienie w Paśmie Radziejowej
 Lipowiec – wzniesienie w Górach Kruczych
 Lipowiec – rezerwat przyrody
 Lipowiec – dopływ Ołyma w dorzeczu Donu
 Lipowiec – gromada w powiecie krotoszyńskim
 Lipowiec – Lipowiec (gromada w powiecie szczycieńskim) ..

Zobacz też 
Lipowiec Kościelny, Lipowiec Mały, Lipowiec-Kolonia

Nowy Lipowiec, Stary Lipowiec